Saint-Raphaël (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Raphaël (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże